Lubián kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lubián (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Lubián (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar